Splint (von mnd. → nd. , ‚Abgespaltener‘; verwandt mit „spleißen“ und „splitten“) bezeichnet:

 Splint, ein konstruktives Sicherungselement im Maschinen- und Fahrzeugbau
 ein Bedienelement zur einmaligen Aktivierung z. B. für Feuerlöscher, Signalraketen, Handgranaten und Landminen
 Splint (Software), eine Software für statische Sourcecode-Analysen
 als Kurzform das Splintholz

Splint (von engl. , ‚[medizinische] Schiene‘) bezeichnet:
 Splint (Medizin), ein kleines, schienenförmiges medizinisches Implantat